Ситте — один из загробных миров саамов в их традиционных верованиях.
 Ситте — река в Якутии.
 Ситте — село, Кобяйский улус, Якутия, Россия